Stegbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Stegbach (Aare), linker Zufluss der Aare bei Stegbach, Gemeinde Obergösgen, Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn
 Stegbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr in Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Stegbach (Klinglbach), linker Zufluss des auch Perlbach genannten Klinglbachs, bei Untervierau, Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Stegbach (Knöblinger Bach), linker Zufluss des Knöblinger Bachs bei Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern, der in den Regen mündet
 Stegbach (Rhein) oder Blaubach, rechter Zufluss des Oberrheins in Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Stegbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer (Mosel) vor Mesenich, Ortsgemeinde Langsur, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Stegbach oder Kaueralb, rechter Zufluss der Totenalb im Gebiet der Stadt Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

 Stägbach, östlicher Zufluss des Baldeggersees in Baldegg, Gemeinde Hochdorf, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern

Ort:
 Stegbach (Obergösgen), Siedlung der Gemeinde Obergösgen, Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Stegenbach
 Steggraben
 Steigbach